Пе́пел — субстанция, остающаяся после сгорания чего-либо, зола.
 В частности вулканический пепел.

Кинематограф 
 Пепел (фильм) — польский фильм 1965 года, режиссёр Анджей Вайда 
 Пепел (фильм, 1989) — индийский фильм 1989 года, режиссёр Адитья Бхаттачария
 Пепел (фильм, 2007) — индийский фильм 2007 года, режиссёр Хансал Мехта
 Пепел (фильм Аджайя Найду) — американский фильм 2010 года, режиссёр Аджай Найду
 Пепел (фильм, 2010, США) — американский фильм 2010 года, режиссёр Элиас Матар
 Пепел (телесериал) — российский телесериал 2013 года

Разное 
 Пепел — дословный перевод c английского ASH — сокращение от alt.suicide.holiday — англоязычная конференция Usenet, посвящённая самоубийству.